Il doppio del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Carmichael e Ken Rosewall che hanno battuto in finale Ismail El Shafei e Brian Fairlie 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Jürgen Fassbender /  Hans-Jürgen Pohmann (primo turno)

  Dick Stockton /  Roscoe Tanner (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1976